Акиак:

 Акиак — город в штате Аляска, США.
 Акиак — аэропорт в городе Акиак.